Нижче наведена повна бібліографія Гордона Руперта Діксона (1923—2001), автора наукової фантастики та фентезі.

Збірки та антології

1950-ті 

 1957 — «Тягар землянина» (), з Полом Андерсоном, Gnome Press, тверда обкладинка, збірка
 «Шериф ущелини Ґалч» (), також відома як «Створені герої» (; 1951, оповідання)
 «Дон Джонс» (; повість)
 «У Гока-Синьо-Вінчезе» (; 1951, оповідання)
 «Пригода загубленого гончака» (; 1953, повість)
 «Йо Го Гока!» (; 1955, повість)
 «Воїни Тіддливінка» (; 1955, повість)

1960-ті 

 1963 — «Три В Рода Серлінґа: Ворожки, волхви та вовкулаки» (; Bantam Books, м'яка обкладинка, збірка)
 «Амулет» (; 1959, оповідання)
 1967 — «Дияволи та демони Рода Серлінґа» (; Bantam Books, м'яка обкладинка, збірка)

1970-ті 

 1970 — «Людина-небезпека» (; Doubleday, тверда обкладинка, збірка)
 «Людина-небезпека» (; 1957, оповідання)
 «Шлях дельфіна» (; 1964, оповідання)
 «І настав мир» (; 1962, оповідання)
 «Людина з Землі» (; 1964, оповідання)
 «Чорний Чарлі» (; 1954, оповідання)
 «Зіпсдей» (; 1956, оповідання)
 «Цикл про Чайльда» (; 1954, оповідання)
 «Гідна смерть» (; 1961, оповідання)
 «Плаский тигр» (; 1956, оповідання)
 «Джеймс» (; 1955, оповідання)
 «Кар'єр» (; 1958, оповідання)
 «Називай його повелителем» (; 1966, оповідання)
 «Сталевий брат» (; 1952, повість)
 1970 — «Мутанти» (; Macmillan Publishers, тверда обкладинка, збірка)
 «Вояка» (; 1965, повість)
 «З народу» (; 1955, оповідання)
 «Людина-небезпека» (; 1957, оповідання)
 «Реабілітований» (; 1961, оповідання)
 «Слухай» (; 1952, оповідання)
 «Срібні дахи» (; 1962, повість)
 «Біля нового вогнища» (; 1959, оповідання)
 «Ідіот Солвант» (; 1962, оповіданняоповідання)
 «Безсмертний» (; 1965, повість)
 «Пані Прінкс» (; 1954, оповідання)
 «Додому з берега» (; 1963, повість)
 1973 — «Книга Гордона Діксона» (; DAW Books, м'яка обкладинка, збірка)
 1973 — «» (; Doubleday, тверда обкладинка, збірка)
 «Якими б не були боги» (; 1961, оповідання)
 «Гіліфтер» (; 1963, оповідання)
 «Будівництво на лінії» (; 1968, повість)
 «Різдвяний подарунок» (; 1958, оповідання)
 «Головоломка з трьох частин» (; 1962, оповідання)
 «На горі вісника» (; 1964, повість)
 «Улов» (; 1959, оповідання)
 «Шакаляча їжа» (; 1969, повість)
 «Мишоловка» (; 1952, оповідання)
 1974 — «Стародавній ворог мій» (; Doubleday, тверда обкладинка, збірка)
 «Стародавній ворог мій» (; 1969, повість)
 «Дійові особи» (; 1955, оповідання)
 «Мавпячий ключ» (; 1951, оповідання)
 «Зелений тигр» (; 1965, повість)
 «Приязна людина» (; 1951, оповідання)
 «Кохай мене по-справжньому» (; 1961, оповідання)
 «Наша перша смерть» (; 1955, повість)
 «У кістці» (оповідання; 1966, оповідання)
 «Похмурий і безплідний край» (; 1953, повість)
 1975 — «Бойова наукова фантастика» (; Doubleday, тверда обкладинка, антологія)
 «Рикошет на Міоповіданнязі» (; 1952, оповідання)
 1978 — «Найкраща наукова фантастика Гордона Р. Діксона» (; Dell Publishing, м'яка обкладинка, збірка)
 «Гіліфтер» (; 1963, оповідання)
 «Брат Чарлі» (; 1958, повість)
 «Акт творення» (; 1957, оповідання)
 «Ідіот Солвант» (; 1962, оповіданняоповідання)
 «Називай його повелителем» (; 1966, оповідання)
 «Зелений тигр» (; 1965, повість)
 «З народу» (; 1955, оповідання)
 «Шлях дельфіна» (; 1964, оповідання)
 «У кістці» (; 1966, оповідання)
 1978 — «Переможці дванадцятої премії Неб'юла» (; збірка: Harper & Row, тверда обкладинка; Bantam Books, м'яка обкладинка, 1979)
 1979 — «Дух Дорсаї» (; Ace Books, м'яка обкладинка, збірка)
 «Аманда Морґан» (; повість)
 «Брати» (; 1973, повість)

1980-ті 

 1980 — «У залізні роки» (; збірки: Doubleday, тверда обкладинка; Ace Books, м'яка обкладинка, 1981)
 «У залізні роки» (; повість)
 «Повернення до дому» (; оповідання)
 «Смак влади» (; повість)
 «Добрий час» (; оповідання)
 «Дари» (; оповідання)
 «Зіпсдей» (; оповідання)
 «Те, що належить кесареві» (; повість)
 1980 — «Загублений Дорсаї» (; Ace Books, тверда обкладинка, збірка)
 «Загублений Дорсаї» (; повість)
 «Вояка» (; повість)
 «Закінчена енциклопедія: Витяг» ()
 1981 — «Кохання не людське» (; Ace Books, м'яка обкладинка, збірка)
 «Чорний Чарлі» (; 1954, оповідання)
 «Місяць, червень, ложка, крук» (; оповідання)
 «Літні гості» (; оповідання)
 «Слухай» (; 1952, оповідання)
 «Цвинтар» (; повість)
 «Фідо» (; оповідання)
 «Злам Джеррі МакКлауда» (; оповідання)
 «Кохай мене по-справжньому» (; оповідання)
 «Різдвяний подарунок» (; оповідання)
 «Навряд чи це справедливо» (), також відома як «Смертний і чудовисько» (; повість)
 1983 — «Гока!» (; Wallaby Books, тверда обкладинка, збірка)
 «Радість у Мадвіллі» (; повість)
 «Недипломатичний імунітет» (; повість)
 «Повний комплект («Вітер Гоки»)» (; повість)
 «Злочин Наполеона» (; повість)
 1983 — «Людина з Землі» (; Tor Books, м'яка обкладинка, збірка)
 «Називай його повелителем» (; 1966, оповідання)
 «Дійові особи» (; 1955, оповідання)
 «У кістці» (; 1966, оповідання)
 «Людина-небезпека» (; 1957, оповідання)
 «Зелений тигр» (; 1965, повість)
 «Людина з Землі» (; 1964, оповідання)
 «Стародавній ворог мій» (; повість)
 «Похмурий і безплідний край» (; повість)
 «Сталевий брат» (; 1952, повість)
 «Кохай мене по-справжньому» (; оповідання)
 1984 — «Виживання!» (; Baen Books, м'яка обкладинка, збірка)
 «Після похорону» (; оповідання)
 «Проривна банда» (; оповідання)
 «Кнопка, кнопка» (; оповідання)
 «Забери мене додому» (; повість)
 «Друг на все життя» (; оповідання)
 «Генерал і сокира» (; повість)
 «Джин Дюпре» (; повість)
 «Від мертвих не заховатися» (; оповідання)
 «Наша перша смерть» (; повість)
 «Запитання» (; оповідання)
 «Спасіння» (; оповідання)
 «Метро» (; повість)
 1984 — «Діксон!» (; NESFA Press, тверда обкладинка, збірка, обмежене видання)
 «Цикл Чайльда: Стан на 1984» (; оновлена стаття)
 «Складна путь» (; повість)
 «Коротун-законник» (; повість)
 «З темряви» (; оповідання)
 «Ідеально відрегульований» (; повість)
 «Сталевий брат» (; повість)
 1985 — «Сталевий брат» (; Tor Books, м'яка обкладинка, збірка)
 «Людина в поштовому пакеті» (; повість)
 1985 — «Поза межами Дар аль-Харба» (; Tor Books, м'яка обкладинка, збірка)
 «Поза межами Дар аль-Харба» (; повість)
 «На горі вісника» (; повість)
 «Те, що належить кесареві» (; повість)
 1985 — «Вперед!» (; Baen Books, м'яка обкладинка, збірка)
 «Малюки в лісі» (; оповідання)
 «Будівництво на лінії» (; повість)
 «Мрійник» (; оповідання)
 «Гра п'ятьох» (; повість)
 «Екскурсія» (; вірш)
 «Тюбетейка Наполеона» (; оповідання)
 «Один на лаві підсудних» (; оповідання)
 «Чудернацька тварина» (; оповідання)
 «Р А» (; оповідання)
 «Місія порятунку» (; оповідання)
 «Чи є роботи добрими?» (; оповідання)
 «Гілка» (; повість)
 1985 — «Загарбники!» (; Baen Books, м'яка обкладинка, збірка)
 «Помилковість їхніх шляхів» (; оповідання)
 «Друг бджіл» (; повість)
 «Загарбники» (; повість)
 «Сильна права рука Ітко» (; повість)
 «Коротун-законник» (; повість)
 «Унція емоцій» (; повість)
 «Рикошет на Мізі» (; оповідання)
 «Срібні дахи» (; повість)
 1986 — «Супутник Дорсаї» (; Ace Books, м'яка обкладинка, збірка)
 «Аманда Морґан» (; повість)
 «Брати» (; повість)
 «Загублений Дорсаї» (; повість)
 «Вояка» (; повість)
 1986 — «Останній сон» (; Baen Books, м'яка обкладинка, збірка)
 «Амулет» (; оповідання)
 «Історія одного випадку» (; оповідання)
 «Дівчинка, яка грала у вовка» (; оповідання)
 «Село з привидами» (; повість)
 «Останній сон» (; оповідання)
 «Сучасний стан досліджень Ігнеоса» (; стаття)
 «Сальманазар» (; оповідання)
 «Дракон і Джордж» (; повість)
 «Трійка» (; оповідання)
 «Пішохід між літаками» (; повість)
 «З маслом та гірчицею» (; оповідання)
 «Ти Прентис і ти Дракон» (; вірш)
 1986 — «Людина, яку відкинули світи» (; Tor Books, м'яка обкладинка, 7 історій у збірці)
 «У залізні роки» (; повість)
 «Шакаляче м'ясо» (; повість)
 «Людина, яку відкинули світи» (; повість)
 «Питання перспективи» (; стаття)
 «Мінотавр» (; оповідання)
 «Чудовисько і панночка» (; повість)
 «Суворо конфіденційно» (; оповідання)
 «Поворот» (; повість)
 1986 — «Простір розуму» (; Baen Books, м'яка обкладинка, 12 історій у збірці)
 «Балада про Шошону» (; пісня)
 «Зловити Тартара» (; повість)
 «Вірний Вільф» (; оповідання)
 «Фліґл Фліґла» (; оповідання)
 «Справа техніки» (; оповідання)
 «Пані Прінкс» (; оповідання)
 «Операція "Р-кнопка"» (; віньєтка)
 «Рекс і пан Реджілла» (; оповідання)
 «Покажи мені шлях додому» (; оповідання)
 «Спритність розуму» (; повість)
 «Суповий камінь» (; повість)
 «Кого наважиться з'їсти Бульбур?» (; оповідання)
 «Коливання ф'ючерсів» (; повість)
 1987 — «У кістці: Найкраща наукова фантастика Гордона Р. Діксона» (; Ace Books, м'яка обкладинка, 11 історій у збірці)
 1987 — «Незнайомець» (; Tor Books, м'яка обкладинка, 14 історій у збірці)
 «І настав мир» (; оповідання)
 «Улов» (; оповідання)
 «Маскування та перевдягання» (; повість)
 «І Ґаблін До» (; оповідання)
 «Приязна людина» (; оповідання)
 «Нехай благословить їх Господь» (; повість)
 «Зелена будівля» (; оповідання)
 «ІТ, з найтемніших джунглів» (; повість)
 «Джеймс» (; оповідання)
 «MX знає краще» (; повість)
 «Кар'єр» (; оповідання)
 «Незнайомець» (; оповідання)
 «Темпус Нон Ф'юджіт» (; повість)
 «Головоломка з трьох частин» (; оповідання)
 1988 — «Початки» (; Baen Books, м'яка обкладинка)
 «Коричнева людина» (; вірш)
 «Маскування та перевдягання» (; повість)
 «Людина-небезпека» (; оповідання)
 «Ідіот Солвант» (; оповідання)
 «Слухай» (; оповідання)
 «На горі вісника» (; повість)
 «Аварійна ситуація на лінії електропередач» (; оповідання)
 «Пекельні сидіння» (; повість)
 «Солдате, не питай» (; повість)
 «Суворо конфіденційно» (; оповідання)
 «Головоломка з трьох частин» (; оповідання)
 1988 — «Кінці» (; Baen Books, м'яка обкладинка, 10 історій у збірці)
 «Стародавній ворог мій» (; повість)
 «І настав мир» (; оповідання)
 «Армагеддон» (; вірш)
 «Біля нового вогнища» (; оповідання)
 «Називайте Його Господом» (; оповідання)
 «Комп'ютери не сперечаються» (; оповідання)
 «Увійти як пілігрим» (; оповідання)
 «Гідна смерть» (; оповідання)
 «Загублений Дорсаї» (; повість)
 «Остання подорож» (; оповідання)
 «Мінотавр» (; повість)
 «Випередження» (; вірш)
 «Поворот» (; повість)
 «Якими б не були боги» (; оповідання)
 1988 — «Екскурсія» (; Tor Books, м'яка обкладинка, 14 історій у збірці)
 «Контрподразник» (; оповідання)
 «Плаский тигр» (; оповідання)
 «Екскурсія» (; вірш)
 «Гіліфтер» (; оповідання)
 «Я намагався тобі сказати» (; оповідання)
 «Остання подорож» (; оповідання)
 «Лулунґоміна» (; оповідання)
 «Мавпячий ключ» (; оповідання)
 «Мишоловка» (; оповідання)
 «Унція емоцій» (; повість)
 «Повстанці» (; оповідання)
 «Реабілітований» (; оповідання)
 «Зоряний дурень» (; оповідання)
 «Грабіжник часу» (; оповідання)

1990-ті 

 1991 — «Геррієри» (; антологія, м'яка обкладинка)
 1993 — «Кров і війна («Геррієри», Том 2)» (; антологія, м'яка обкладинка)
 1998 — «Гока! Гока! Гока!» (; збірка, м'яка обкладинка)
 «Пригода загубленого гончака» (; 1953, повість)
 «Дон Джонс» (; повість)
 «У Гока-Синьо-Вінчезе» (; 1951, оповідання)
 «Радість у Мадвіллі» (; повість)
 «Шериф ущелини Ґалч» (), також відома як «Створені герої» (; 1951, оповідання)
 «Воїни Тіддливінка» (; 1955, повість)
 «Недипломатичний імунітет» (; повість)
 «Йо Го Гока!» (; 1955, повість)

2000-ні 

 2000 — «Гокас Покас» (; збірка/омнібус, м'яка обкладинка)
 «Повний комплект («Вітер Гоки»)» (; повість)
 «Злочин Наполеона» (; повість)
 «Зоряний принц Чарлі» (; 1975, роман)

 2003 — «Людська межа» (; 12 раніше зібраних історій, м'яка обкладинка)
 «Брат Чарлі» (; повість)
 «Улов» (; оповідання)
 «Людина-небезпека» (; 1957, оповідання)
 «Гра п'ятьох» (; повість)
 «Складний шлях» (; повість)
 «У кістці» (; 1966, оповідання)
 «Шакаляча їжа» (; 1969, повість)
 «На горі вісника» (; повість)
 «Унція емоцій» (; повість)
 «Спритність розуму» (; повість)
 «Головоломка з трьох частин» (; 1962, оповідання)
 «Зелений тигр» (; повість)

Романи

1950-ті 

 1956 — «Прибулець з Арктура» ()
 1956 — «Втеча людства» ()
 1959 — «Дорсаї!» ()

1960-ті 

 1960 — «Генетичний генерал» ()
 1960 — «Таємниця під водою» ()
 1960 — «Час для телепортації» ()
 1961 — «Світ ілюзій» ()
 1961 — «Оголені до зірок» ()
 1961 — «Космічна доставка» ()
 1962 — «Некромант» ()
 1963 — «Немає місця для людини» ()
 1963 — «Таємниця під Антарктидою» ()
 1964 — «Таємниця під Карибським морем» ()
 1965 — «Чужий шлях» ()
 1965 — «Місія у Всесвіт» ()
 1965 — «Космічні переможці» ()
 1967 — «Планетарний забіг» (; разом з Кітом Ломером)
 1967— «Солдате, не питай» ()
 1967 — «Космічні плавці» ()
 1969 — «Ніхто, крім людини» ()
 1969 — «Космолапа» ()
 1969 — «Вульфлінг» ()

1970-ті 

 1970 — «Година Орди» ()
 1970 — «Тактика помилок» ()
 1971 — «Форпост» ()
 1971 — «Світ сновид» ()
 1972 — «Прітчерська меса» ()
 1973 — «Іншопланетне мистецтво» ()
 1973 — «Далекий поклик» ()
 1973 — «Р-Майстер» ()
 1974 — «Гремліни, йдіть додому!» ()
 1975 — «Рятувальна шлюпка» (; разом з Гаррі Гаррісоном)
 1975 — «Зоряний принц Чарлі» (; разом з Полом Андерсоном)
 1976 — «Дракон і Джордж» ()
 1976 — «Рятувальний корабель» ()
 1977 — «Часовий шторм» ()
 1978 — «Додому з берега» ()
 1978 — «Про» ()
 1979 — «Посадка на Арктур» ()
 1979 — «Майстри Еверона» ()

1980-ті 

 1984 — «Закінчена енциклопедія» ()
 1984 — «Джеймі Рудий» (; разом з Роландом Ґріном)
 1986 — «Вічна людина» ()
 1987 — «Шлях пілігрима» ()
 1988 — «Співоча гільдія» ()
 1989 — «Повелителі Землі» ()

1990-ті 

 1990 — «Лицар-Дракон» ()
 1990 — «Вовк і залізо» ()
 1991 — «Юний Блейз» ()
 1992 — «Дракон на кордоні» ()
 1992 — «Дракон у війні» ()
 1994 — «Дракон, ярл і троль» ()
 1994 — «Інші» ()
 1995 — «Чудернацький Вільф» ()
 1996 — «Дракон і джинн» ()
 1997 — «Дракон і гнучкий король» ()
 1997 — «Закінчена енциклопедія: Том 2» ()
 1998 — «Дракон у Ліонессі» ()

2000-ні 

 2001 — «Дракон і Кентська Прекрасна Панна» ()

Оповідання та повісті

А 

 1972 — «Аварійна ситуація на лінії електропередач» (; оповідання)
 1957 — «Акт творення» (англ. «Act of Creation»; 1957, оповідання)
 1979 — «Аманда Морґан» (англ. «Amanda Morgan»; повість)
 1959 — «Амулет» (англ. «The Amulet»; оповідання)

Б 

 1985 — «Бачиш тепер, паломник» (; повість)
 1965 — «Безсмертний» (; повість)
 1959 — «Біля нового вогнища» (; оповідання)
 1958 — «Брат Чарлі» (; повість)
 1973 — «Брати» (; повість)
 1985 — «Будинок зброї» (; повість)
 1968 — «Будівництво на лінії» (; повість)

В 

 1953 — «Від мертвих не заховатися» (; оповідання)
 1963 — «Вірний Вільф» (; оповідання)
 1955 — «Воїни Тіддливінка» (; повість)
 1965 — «Вояка» (; повість)

Г 

 1957 — «Генерал і сокира» (; повість)
 1961 — «Гідна смерть» (; оповідання)
 1963 — «Гіліфтер» (; оповідання)
 1974 — «Гілка» (; повість)
 1962 — «Головоломка з трьох частин» (; оповідання)
 1957 — «Гра п'ятьох» (; повість)
 1952 — «Грабіжник часу» (; оповідання)

Д 

 1958 — «Дари» (; оповідання)
 1955 — «Джеймс» (; оповідання)
 1970 — «Джин Дюпре» (; повість)
 1958 — «Дівчинка, яка грала у вовка» (; оповідання)
 1955 — «Дійові особи» (; оповідання)
 1960 — «Добрий час» (; оповідання)
 1963 — «Додому з берега» ()
 1957 — «Дон Джонс» (; повість)
 1957 — «Дракон і Джордж» ()
 1954 — «Друг бджіл» (; повість)
 1957 — «Друг на все життя» (; оповідання)

З 

 1957 — «З маслом та гірчицею» (; оповідання)
 1955 — «З народу» (; оповідання)
 1961 — «З темряви» (; оповідання)
 1954 — «Забери мене додому» (; повість)
 1952 — «Загарбники» (; повість)
 1980 — «Загублений Дорсаї» (; повість)
 1958 — «Запитання» (; оповідання)
 1956 — «Зелена будівля» (; оповідання)
 1965 — «Зелений тигр» (; повість)
 1956 — «Зіпсдей» (; оповідання)
 1953 — «Злам Джеррі МакКлауда» (; оповідання)
 1965 — «Зловити Тартара» (; повість)
 1983 — «Злочин Наполеона» (; повість)
 1951 — «Зоряний дурень» (; оповідання)

І 

 1959 — «І Ґаблін До» (; оповідання)
 1962 — «І настав мир» (англ. «And Then There Was Peace»; оповідання)
 1955 — «Ідеально відрегульований» (; повість)
 1962 — «Ідіот Солвант» (; оповідання)
 1954 — «Історія одного випадку» (; оповідання)
 1964 — «ІТ, з найтемніших джунглів» (; повість)

Й 

 1955 — «Йо Го Гока!» (; повість)

К 

 1958 — «Кар'єр» (; оповідання)
 1960 — «Кнопка, кнопка» (; оповідання)
 1962 — «Кого наважиться з'їсти Бульбур?» (; оповідання)
 1965 — «Коливання ф'ючерсів» (; повість)
 1965 — «Комп'ютери не сперечаються» (; оповідання)
 1953 — «Контрподразник» (; оповідання)
 1971 — «Коротун-законник» (; повість)
 1961 — «Кохай мене по-справжньому» (; оповідання)

Л 

 1960 — «Літні гості» (; оповідання)
 1954 — «Лулунґоміна» (; оповідання)
 1959 — «Людина в поштовому пакеті» (; повість)
 1964 — «Людина з Землі» (; оповідання)
 1953 — «Людина, яку відкинули світи» (; повість)
 1957 — «Людина-небезпека» (; оповідання)

М 

 [[1957 — «М. С. знає краще» (; повість)
 [[1970 — «Маверік» (), також відома як «Пішохід між літаками» (; повість)
 [[1951 — «Мавпячий ключ» (; оповідання)
 1953 — «Малюки в лісі» (; оповідання)
 1957 — «Маскування та перевдягання» (; повість)
 1955 — «Метро» (; повість)
 1952 — «Мишоловка» (; оповідання)
 1961 — «Мінотавр» (; оповідання)
 1957 — «Місія порятунку» (; оповідання)
 1955 — «Місяць, червень, ложка, крук» (; оповідання)
 1959 — «Мрійник» (; оповідання)

Н 

 1964 — «На горі вісника» (; повість)
 1960 — «Навряд чи це справедливо» (), також відома як «Смертний і чудовисько» (; повість)
 1966 — «Називайте Його Господом» (; оповідання)
 1955 — «Наша перша смерть» (; повість)
 1957 — «Недипломатичний імунітет» (; повість)
 1952 — «Незнайомець» (; оповідання)
 1982 — «Нехай благословить їх Господь» (; повість)

О 

 1960 — «Один на лаві підсудних» (; оповідання)
 1970 — «Операція "Р-кнопка"» (; віньєтка)
 1960 — «Останній сон» (; оповідання)
 1958 — «Остання подорож» (; оповідання)

П 

 1954 — «Пані Прінкс» (; оповідання)
 1960 — «Пекельні сидіння» (; повість)
 1959 — «Після похорону» (англ. «After the Funeral»; оповідання)
 1970 — «Пішохід між літаками» (; повість)
 1956 — «Плаский тигр» (; оповідання)
 1980 — «Плащ і посох» (; повість)
 1977 — «По той бік річки» (; оповідання)
 1959 — «Повернення до дому» (; оповідання)
 1957 — «Повний комплект («Вітер Гоки»)» (; повість)
 1955 — «Поворот» (; повість)
 1954 — «Повстанці» (; оповідання)
 1985 — «Поза межами Дар аль-Харба» (; повість)
 1952 — «Покажи мені шлях додому» (; оповідання)
 1951 — «Помилковість їхніх шляхів» (; оповідання)
 1950 — «Порушення!» ()
 1953 — «Похмурий і безплідний край» (; повість)
 1953 — «Пригода загубленого гончака» (англ. «The Adventure of the Misplaced Hound»; повість)
 1951 — «Приязна людина» (; оповідання)
 1975 — «Про» ()
 1991 — «Про війну, кодекси та честь» (; оповідання)
 1965 — «Проривна банда» (; оповідання)

Р 

 1959 — «Р А» (; оповідання)
 1955 — «Радість у Мадвіллі» (; повість)
 1961 — «Реабілітований» (; оповідання)
 1958 — «Рекс і пан Реджілла» (; оповідання)
 1952 — «Рикошет на Мізі» (; оповідання)
 1958 — «Різдвяний подарунок» (; 1958, оповідання)

С 

 1962 — «Сальманазар» (; оповідання)
 1961 — «Село з привидами» (; повість)
 1954 — «Сильна права рука Ітко» (; повість)
 1963 — «Складний шлях» (; повість)
 1952 — «Слухай» (; оповідання)
 1961 — «Смак влади» (; повість)
 1964  — «Солдате, не питай» (; повість)
 1954 — «Спасіння» (; оповідання)
 1958 — «Справа техніки» (; оповідання)
 1961 — «Спритність розуму» (; повість)
 1962 — «Срібні дахи» (; повість)
 1952 — «Сталевий брат» (; повість)
 1969 — «Стародавній ворог мій» (англ. «Ancient, My Enemy»; повість)
 1956 — «Суворо конфіденційно» (; оповідання)
 1965 — «Суповий камінь» (; повість)

Т 

 1972 — «Те, що належить кесареві» (; повість)
 1957 — «Темпус Нон Ф'юджіт» (; повість)
 1953 — «Трійка» (; оповідання)
 1962 — «Тюбетейка Наполеона» (; оповідання)

У 

 1953 — «У Гока-Синьо-Вінчезе» (; оповідання)
 1974 — «У залізні роки» (; повість)
 1966 — «У кістці» (; 1966, оповідання)
 1974 — «Увійти як пілігрим» (; оповідання)
 1959 — «Улов» (; оповідання)
 1965 — «Унція емоцій» (; повість)

Ф 

 1957 — «Фідо» (; оповідання)
 1958 — «Фліґл Фліґла» (; оповідання)

Ц 

 1953 — «Цвинтар» (; повість)

Ч 

 1977 — «Часовий шторм» ()
 1957 — «Чи є роботи добрими?» (; оповідання)
 1954 — «Чорний Чарлі» (; оповідання)
 1954 — «Чудернацька тварина» (; оповідання)
 1976 — «Чудовисько і панночка» (; повість)

Ш 

 1969 — «Шакаляче м'ясо» (; повість)
 1951 — «Шериф ущелини Ґалч» (), також відоме як «Створені герої» (; оповідання)
 1964 — «Шлях дельфіна» (; оповідання)

Я 

 1959 — «Я намагався тобі сказати» (; оповідання)
 1961 — «Якими б не були боги» (; оповідання)

Вірші

А 

 1984 — «Армагеддон» ()

Б 

 1961 — «Балада про Шошону» (; пісня)

 1964 — «Бойовий гімн воїнів-друзів» ()

В 

 1984 — «Випередження» ()

Е 

 1959 — «Екскурсія» ()

К 

 1984 — «Коричнева людина» ()

Т 

 1975 — «Ти Прентис і ти Дракон» ()

Посилання 
 GORDON R. DICKSON — SF & Fantasy Bibliography 
 Index to Science Fiction Anthologies and Collections 

Твори Гордона Діксона
Діксон
Діксон